Rhondda ist der Name

 eines ehemaligen Kohlereviers in Südwales; siehe Rhondda
 eines County Boroughs in Wales; siehe Rhondda Cynon Taf
 Rhondda (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Rhondda (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales
 eines Flusses; siehe River Rhondda